Klavier steht für:
 ein Musikinstrument in verschiedenen Bauformen, siehe Klavier
 heute insbesondere das aufrecht stehende Klavier, siehe Pianino
 historisch bei einer Orgel die Klaviatur
 Rammstein – XXI Klavier, ein Album der Band Rammstein

Siehe auch:

 Clavier